Medvědi je slovo, které může znamenat:

 medvědovití – velicí savci z řádu šelem
 medvědi – medvědovití, které česky nazýváme „medvěd“, tedy všichni kromě pandy velké (Ailuropoda melanoleuca)
 Ursinae – medvědi v užším slova smyslu, skupina šesti žijících druhů ze tří rodů (Helarctos, Melursus a Ursus), tj. skupina oddělující „pravé medvědy“ od krátkohlavých medvědů, kam patří medvěd brýlatý (Tremarctos ornatus) a jeho vyhynulí příbuzní
 Medvědi (hudební skupina) – česká trampská skupina
 Medvědi (film) – francouzský film z roku 1988

Externí odkazy